Антиглянец — российское интернет-издание, выпускаемое в виде Телеграм-канала, аудиоподкаста и email-рассылки. Издание пишет о событиях светской хроники, событиях в шоу-бизнесе, моде, культуре и блогосфере. Регулярно становился первоисточником информации, которую далее цитируют другие СМИ.

История 
Первый пост в Телеграм-канале «Антиглянца» появился 2 октября 2017. С момента основания редакторами являются журналистки глянцевого издания SNC Татьяна Столяр, редактор раздела «культура», Юлия Пош, отвечавшая за светскую хронику, и главный редактор Наталия Архангельская.

В 2018 году Архангельская, Пош и Столяр покинули редакцию SNC из-за финансовых проблем в холдинге. В сентябре 2019 «Антиглянец» выпустил аудиоподкаст, который попал в топ iTunes.

В 2021 году издание отметило 4-летие в отеле Ritz Carlton, представив коллекцию украшений вместе с компанией «Алроса».

Громкие публикации и расследования 
В августе 2018 в СМИ появилась информация о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. «Антиглянец» первым написал, что Петросян уже давно состоит в отношениях с новой партнершей — Татьяной Брухуновой, и выложил совместное фото, которое использовалось еще в журнале SNC. Эта новость стала первым крупным заметным сообщением канала — как первоисточник он был указан в общественных СМИ.

В 2019 году на канале вышло расследование о деспотичных отношениях телеведущей Елены Летучей с членами собственной команды.

В 2020 году вышла статья-расследование «Батенька, да вы харассер» о неуставных отношениях основателя издательского холдинга ​​"Мамихлапинатана" Егора Мостовщикова с сотрудницами медиа.

Награды и оценки 
В 2020 Юлия Пош и Татьяна Столяр стали фигурантами рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».

Ксения Собчак в своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» регулярно ссылается на материалы «Антиглянца».

Примечания 

Интернет-СМИ России